Le Hurley Pro 2009 est le sixième des 10 événements du Championnat du monde de surf ASP 2009.
Il se déroule du 11 au  à Lowers Trestles en Californie aux États-Unis.

Participants 
 Absents du TOP45 : Gabe Kling .
 Donc 3 places à attribuer :
 3 Wild card : Kai Barger  (Champion du monde Junior), Rob Machado  et Brett Simpson .
 À noter le retour de Luke Stedman , absent depuis le début de l'année.

Résultats

Tour 1 
 à Trestles, vagues 3-5 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions.
1 au Tour 3   -   2 et  en repêchages Tour 2

Tour 2 
 à Trestles, vagues 3-5 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions. (Séries 1 et 2) .
 à Trestles, vagues 2-5 pieds, couvert, léger vent, bonnes conditions. (Séries 3 et 16) .

1 au Tour 3   -   2 éliminé classé  225 pts - 4 700$

Tour 3 
 à Trestles, vagues 2-5 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions; (Séries 1 à 6).

 à Trestles, vagues 2-4 pieds, soleil, léger vent, bonnes conditions; (Séries 7 à 16).

1 au Tour 4   -   2 éliminé classé  410 pts - 5 400$

Tour 4 
 à Trestles,

1 en 1/4 de finale   -   2 éliminé classé  6000 pts - 6 300$

1/4 de finale 
 à Trestles,

1 en 1/2 finale   -   2 éliminé classé  732 pts - 9 000$

1/2 finale 
 à Trestles,

1 en Finale   -   2 éliminé classé  876 pts - 14 000$

Finale 
1 1 200 pts - 40 000$   -   2 1 032 pts - 24 000$ .

Références

Liens externes 
  Site de la compétition

2009
ASP World Tour 2009
Sport en Californie en 2009